Ding Dong est une onomatopée qui imite le tintement de deux cloches ou la sonnette d'une porte.

Titre d'œuvres 
Ding Dong peut aussi faire référence à différents titres de chansons et de films.

Musique 
 Ding Dong, une chanson composée et interprétée par Dana International, représentant Israël au concours Eurovision de la chanson 2011.
 Ding-a-dong, une chanson du groupe néerlandais Teach-In, gagnante du concours Eurovision de la chanson 1975.
 Ding Dong, Ding Dong, une chanson de George Harrison publiée en 1974 sur son album Dark Horse. 
 Ding Dong Song, le premier single du chanteur suédois Mats Söderlund, sous son pseudonyme de Günther.
 The Christmas Song (Ding Dong), le cinquième single de Mats Söderlund, sous son pseudonyme de Günther.
 , le refrain de plusieurs chansons d'une longue scène du film Magicien d'Oz.

Cinéma 
 , un film américain réalisé par William Berke et sorti en 1946.
 Quand les femmes font ding dong, un film italien de Bruno Corbucci sorti en 1971.
 Ding et Dong, le film, un film québécois réalisé par Alain Chartrand et sorti en 1990.

Pseudonymes 
 Ding et Dong, un duo humoristique québécois, constitué de Serge Thériault (« Ding ») et Claude Meunier (« Dong »)
 , un musicien de reggae jamaïcain

Toponymie 
 , un secteur non constitué en municipalité au Texas
 , des mines situées dans les Cornouailles.

Divers 
 Ding Dong, un petit gâteau au chocolat vendu en Amérique du nord.

Voir aussi 
 , album de Björk et du Tríó Guðmundar Ingólfssonar, dont le titre est l'équivalent de « ding dong » en islandais

Onomatopée
Homonymie de titre